Спи́ллер — фамилия. Известные носители:

 Де-Спиллер, Дмитрий Александрович (род. 195?) — российский физик, писатель-фантаст.
 Спилер, Летисия (род. 1973) — бразильская актриса.
 Спиллер, Фредерик (1884—1953) — британский боксёр.

См. также 
 Спилер
 Шпилер
 Шпиллер